Bataille d'Aguel'hoc (2012)
 Attentat d'Aguel'hoc (2014)
 Attaque d'Aguel'hoc (2016)
 Attaque d'Aguel'hoc (2019)
 Attaque d'Aguel'hoc (2021)